Coriaria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Coriaria ingår i familjen Coriariaceae. 

Coriaria är enda släktet i familjen Coriariaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gurkordningen
Coriaria